Самеди

 Самеди — одна из ипостасей Барона в религии вуду
 Самеди, Зия — уйгурский писатель